Martin Klein - lottatore estone
 Martin Klein - calciatore ceco
 Martin Klein - conduttore radiofonico italiano